KRYO steht für:
 Bahnhof Rheydt-Odenkirchen (DS100-Code), deutscher Bahnhof

Kryo steht für:
 Kryo, Markenname von ARM-basierten CPUs

Siehe auch:
 Kryotechnik

Abkürzung